Miejscowości w USA:
 Cincinnati – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Cincinnati – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
Gminy w USA:
 Cincinnati (ang. Cincinnati Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Cincinnati (ang. Cincinnati Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Cincinnati (ang. Cincinnati Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
Inne:
 (1373) Cincinnati – planetoida należąca do Pasa głównego